Personen
 Boris Aleksandrovistj Pokrovski (1912-2009) - Russische opera- en theaterregisseur
 Nikolaj Nikolajevistj Pokrovski (1865-1930) - Russisch politicus
 Valeri Aleksandrovistj Pokrovski (1978) - Russische hockeyspeler

 Plaatsen
 Pokrovski (Altaj) - posjolok in de Russische kraj Altaj
 Pokrovski (Belgorod) - choetor in de Russische oblast Belgorod
 Pokrovski (district Sevski) - posjolok in de Russische oblast Brjansk
 Pokrovski (district Troebtsjevski) - posjolok in de Russische oblast Brjansk
 Pokrovski (district Abinski) - choetor in de Russische kraj Krasnodar
 Pokrovski (district Otradnenski) - choetor in de Russische kraj Krasnodar
 Pokrovski (district Medvenski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Pokrovski (district Oktjabrski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Pokrovski (district Soedzjanski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Pokrovski (Mari El) - potsjinok in de Russische republiek Mari El
 Pokrovski (district Trosnjanski) - posjolok in de Russische oblast Orjol
 Pokrovski (district Znamenski) - posjolok in de Russische oblast Orjol
 Pokrovski (Rjazan) - posjolok in de Russische oblast Rjazan
 Pokrovski (Rostov) - choetor in de Russische oblast Rostov
 Pokrovski (Sverdlovsk) - posjolok in de Russische oblast Sverdlovsk
 Pokrovski (Tatarije) - posjolok in de Russische republiek Tatarije